Eberardo I di Württemberg (1279 - 1325) - conte di Württemberg
Eberardo II di Württemberg (1315 – 1392) - conte di Württemberg dal 1344
Eberardo III di Württemberg (1362 – 1417) - conte di Württemberg dal 1392
Eberardo IV di Württemberg (1388 – 1419) - conte di Württemberg dal 1417
Eberardo I di Württemberg (1445 – 1496) - conte di Württemberg-Urach (come Eberardo V) e quindi duca di Württemberg
Eberardo III di Württemberg (1447 – 1504) - conte di Württemberg-Stuttgart dal 1480 al 1496 (come Eberardo VI) e quindi duca di Württemberg
Eberardo III di Württemberg (1614 – 1674) - duca di Württemberg dal 1628
Eberardo Ludovico di Württemberg - (1676 –1733) - duca di Württemberg dal 1692